Николае Замфир:
* Замфир, Николае (род. 1967) — румынский футболист, тренер.
  (род. 1944) — румынский футбольный тренер.